Plano Brady 
 Brady (Nebraska)
 Brady (Texas)
 Brady (Washington)
 Brady Lake

Desambiguações de topônimos